Сан-Хоакі́н ( — Святий Йоаким) — декілька топонімів іспаномовного походження, названих на честь святого Йоакима:

Сан-Хоакін — комуна в аргентинській провінції Кордова

Сан-Хоакін — місто у болівійському департаменті Бені

Сан-Хоакін — поселення у венесуельському штаті Карабобо

Сан-Хоакін — муніципалітет колумбійського департаменту Сантандер

Сан-Хоакін — місто у мексиканському штаті Керетаро

Сан-Хоакін — місто у парагвайському департаменті Каагвасу

Сан-Хоакін — річка у штаті Каліфорнія
 Сан-Хоакін — долина у штаті Каліфорнія
 Сан-Хоакін — округ (графство) у штаті Каліфорнія, США.
 Сан-Хоакін — місто у каліфорнійському графстві Фресно

Сан-Хоакін — комуна Сантьяго-де-Чилі